Bräuhof ist der Name folgender Orte:

  Bräuhof (Gemeinde Langschlag), Ortsteil von Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
  Bräuhof (Gemeinde Grundlsee), Ortsteil von Grundlsee, Bezirk Liezen, Steiermark